Erasmus steht für:

 Erasmus (1466/1467/1469–1536), niederländischer Gelehrter des Humanismus, siehe Erasmus von Rotterdam
 Erasmus (Name), Vor- und Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Erasmus-Programm, europäisches Programm zur Förderung der Zusammenarbeit im Hochschulbereich (u. a. Studierendenmobilität)
 Erasmus+, seit 2014 laufendes Programm der Europäischen Kommission für allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport
 Erasmus für Jungunternehmer, europaweites Mobilitätsprogramm
 (7907) Erasmus, Asteroid des Hauptgürtels
 Erasmus (Verlag), Buchverlag in Wien
 Erasmus (Zeitschrift), Literaturzeitschrift, ab 1947 herausgegeben von dem Historiker Rudolf Jud
 Erasmus-Monitor, deutscher Blog, der die dschihadistische Szene beobachtet
 Treffpunkt Erasmus, deutsch-niederländischer Dokumentarfilm (2015)